Вено — многозначный термин:
 Вено — крупнейший город Федеративных Штатов Микронезии
 Вено — выкуп невесты у славянских народов

См. также 
 Вен
 Вена
 Уэно